Шурале́ — многозначный термин:

 Шурале — антропоморфное существо в татарско-башкирской мифологии.
Шурале — поэма татарского поэта Габдуллы Тукая.
 Шурале — первый татарский балет.
 Шурале — советский мультфильм.
 Шурале — река в Башкортостане

См. также

 Шурала